Lina Sandell – poetessa svedese (1832-1903)
 Lina Sandell – attrice svedese (1863-1938)